Il toponimo Ojos de Agua può riferirsi a diverse località:

Ojos de Agua, comune di El Salvador nel Dipartimento di Chalatenango
Ojos de Agua, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Comayagua
Ojos de Agua, comune dell'Argentina nella provincia di Río Negro